Vayiqra est :
 le nom en hébreu du Lévitique, troisième Livre du Pentateuque
 la première parasha de ce Livre
 le premier mot de cette parasha